GSG est un sigle qui peut désigner :
 GSG 9 (où GSG signifie Grenzschutzgruppe 9), une unité d'intervention de la police allemande ;
 Groupe spéléologique gangeois ;
 , une société américaine de relations publiques et de recherche ;
 , une société scientifique consacrée à l'étude de la géologie en Écosse.

gsg est un sigle qui peut désigner :
 German sign language (en français, langue des signes allemande), une langue des signes utilisée par les sourds et leurs proches en Allemagne.

Voir aussi 
 GSG9 : Missions Spéciales, une série télévisée allemande